Иван Никитич Оболенский:
 Оболенский, Иван Никитич (в монашестве Иоасаф; ум. 1514) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский и Ярославский.
 Оболенский, Иван Никитич Смола (?—1504) — русский князь, боярин и воевода на службе у московского князя Ивана III.